О́льга Рома́нова:
 
 Романова, Ольга Андреевна (род. 1950) — русская княгиня, председатель Объединения членов рода Романовых.
 Романова, Ольга Васильевна (1907—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Романова, Ольга Владиславовна (род. 1980) — российская бегунья.
 Романова, Ольга Евгеньевна (род. 1966) — российская журналистка, теле- и радиоведущая.